Fortaleny kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fortaleny (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Fortaleny (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar